Чернявский, Фёдор:
 Чернявский, Фёдор Васильевич (1924—1984) — полный кавалер Ордена Славы.
 Чернявский, Фёдор Логвинович (1918—1996) — советский военачальник, генерал-полковник.